Джош Адам Клингхоффер (; 3 октября 1979, Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) — американский мультиинструменталист и продюсер. C октября 2009 года по 15 декабря 2019 года являлся гитаристом группы Red Hot Chili Peppers, сменив в ней Джона Фрушанте. Клингхоффер был включён в Зал славы рок-н-ролла в составе Red Hot Chili Peppers 14 апреля 2012 года, став самым молодым участником зала. Под псевдонимом Pluralone записал свой первый сольный альбом To Be One with You, релиз которого состоялся 22 ноября 2019 года.

Биография 
Родился 3 октября в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния), в еврейской семье. В девятилетнем возрасте, по инициативе родителей, начал обучаться игре на ударной установке. Самостоятельно освоил гитару и клавишные.

Помимо RHCP гастролировал и записывался как студийный музыкант со многими артистами, среди которых — Бек Хэнсен, Джон Фрушанте, Джон Брайон, Пи Джей Харви, Винсент Галло, дуэт Gnarls Barkley, группы The Bicycle Thief, Butthole Surfers, Golden Shoulders, Thelonious Monster, The Insects, The Format, Warpaint и Sparks.

Дискография 
В составе Red Hot Chili Peppers

 I'm with you — 2011
 2011 Live EP — 2011
 Red Hot Chili Peppers Live: I'm with You — 2012
 The Getaway — 2016

В составе Ataxia

 Automatic Writing — 2004
 AW II - 2007

В составе Dot Hacker

В составе Plurealone

Фильмография 

 Шоу Джонатана Росса (сериал 2011 – 2019)

Оборудование 

Гитары

 '63 Fender Stratocaster — Tobacco Sunburst. Использует в таких песнях как Higher Ground и Emit Remmus.
 '66 Fender Stratocaster «Nero» — Black with '68 neck. Основная гитара Джоша на выступлениях.
 '74 Fender Hardtail Stratocaster «Gus» — Black. Запасная гитара для выступлений.
 Gretsch White Penguin «Pingu» — Californication-era; Использует в таких песнях как Otherside and Californication.
 Gibson ES-335 — c. early 70’s для «Universally Speaking», «Everybody Knows This is Nowhere» (Neil Young Cover), «Brendan’s Death Song» и "Dance, Dance, Dance.
 '67 Fender Telecaster — Получил в подарок от Джона Фрущанте, использует в песне Around the World.
 '64 Fender Jaguar — Использует в песнях с Hi-Gain/Tremolo, обычно в песне Wet Sand.
 Gibson Firebird (12-string) Иногда использует на джемах.
 Fender Coronado (12-string) — Burnt Orange. Настроена на пол-тона ниже для песни Breaking the Girl.
 Relic’d '56 «Fools Telemaster».
 УРАЛ-650 арт.422р; Использовалась в клипе "Monarchy of Roses".

Усилители

 Marshall Major
 Silvertone
 Fender Super Six

Педали/эффекты

 Boss Corporation (11): TU-2 Tuner, DS-1, Analog Delay, DD-3, Vibrato (для "Suck My Kiss"), CE-2 x2, SG-1 Slow Gear, RV-5, DD-6, CS-2 compressor
 Electro-Harmonix (5): Deluxe Memory Man, Deluxe Memory Man Tap Tempo, Cathedral, Freeze, Holy Grail
 Moog Music (2): Low-pass filter, 12-stage phaser,  Murf (для "Throw Away Your Television")
 Line 6 (2): FM4, DL4
 Wilson (2): Effects Fuzz, Effects Haze
 Ibanez (1): WH10
 Marshall (1): Guv'nor
 Pigtronix (1): PolySaturator (x1)
 Lastgasp (1): Labs Cybertronic (high-end, whispy filter)
 Lo-Tech-N-Fi-Bot (1): Pocket Synth
 Bright Onion (1): looper (killswitch)
 Framptone (1): 3-banger amp switcher

Примечания 

Рок-гитаристы США
Музыканты Red Hot Chili Peppers
Музыканты альтернативного рока
Мультиинструменталисты США
Члены Зала славы рок-н-ролла